Раец може да се отнася за:

 Раец, котловина в Република Македония;
 Раец, село в Република Македония;
 Раец, река в Република Македония;